Název Vrbovský potok má více vodních toků:

 Vrbovský potok (přítok Inovce) – pravostranný přítok Inovce na Slovensku v okresech Trenčín a Bánovce nad Bebravou
 Vrbovský potok (přítok Ipľu) – pravostranný přítok Ipľu na Slovensku v okrese Veľký Krtíš
 Vrbovský potok (přítok Popradu) – pravostranný přítok Popradu na Slovensku v okresech Poprad a Kežmarok